George Lane désigne notamment :
 George Lane ( vicomte Lanesborough ; vers 1620 - 1683), homme politique irlandais.
 le pseudonyme d'Eric Dolphy (1928–1964) sur l'album Olé Coltrane de John Coltrane ;
 George Lane (1856–1925), homme politique et éleveur canadien ;
 George Lane (animateur)